Jessen (Elster) – città tedesca
 Jessen – località della città tedesca di Spremberg
 Christian Jessen – conduttore televisivo e medico britannico
 Gianna Jessen – attivista statunitense
 Ida Jessen – scrittrice danese
 Karl Friedrich Wilhelm Jessen – botanico tedesco
 Karl Petrovič Jessen – ammiraglio russo
 Leon Jessen – calciatore danese
 Sandra María Jessen – calciatrice islandese